Friedrich von Prittwitz und Gaffron, politico e diplomatico tedesco (1884-1955)
 Maximilian von Prittwitz, generale tedesco (1848-1917)